Віхтюк Андрій Вікторович — полковник, Державна прикордонна служба України.
 Віхтюк Іван Васильович (1979-2015) — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.